Dahlén är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas Dalén. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Dahlén 2 128
 Dalén 361
Tillsammans blir detta 3 489 personer. Det var vidare 19 personer med efternamnet Dalen och 11 med namnet van Dalen. Dessa namn har betoningen på första stavelsen men sorteras tillsammans med namnet Dalén.

Personer med efternamnet Dahlén eller varianter av detta namn
 Abraham Dahléen (1690–1728), ämbetsman och politisk fånge
 Albin Dalén (1866–1940), oftalmolog
 Allan Dahlén (1907–1992), kemiingenjör, industriforskare, direktör
 Andreas Dahlén (född 1982), fotbollsspelare
 Anna Dahlén Karlsson
 Ashk Dahlén (född 1972), språkvetare och översättare
 Bengt Dahlén (född 1945), gitarrist
 Bertil Dahlén (1921–1985), tjänsteman och politiker, folkpartist
 Britt Dahlén (född 1963), sångerska
 Carl Dahlén (1770–1851), balettdansare
 Daniel Dahlén (född 1978), åländsk näringslivsledare och kulturarbetare
 Ester Dahlén
 Gertrud Dalén (1887–1973), skolledare
 Gotthard Dahlén (1871–1957), tandläkare
 Gustaf Dalén (1869–1937), civilingenjör, uppfinnare och företagsledere
 Hans Dalén (född 1958), författare, översättare, musiker och låtskrivare
 Johan Dalén (född 1974), journalist senare förbundsdirektör
 Jonas Dahlén (1881–1938), gruvarbetare och politiker, kommunist
 Jonathan Dahlén
 Kjerstin Dahlén-Lundgren
 Micael Dahlén (född 1973), professor i ekonomi, författare
 Olle Dahlén, flera personer
 Olle Dahlén (arkitekt) (1931–2005)
 Olle Dahlén (politiker) (1915–1993), folkpartist, ambassadör
 Rune Dahlén (född 1935), militär och ämbetsman
 Rune W. Dahlén (född 1954), teolog, pastor i Svenska Missionskyrkan
 Stefan Dahlén (1920–1986), kompositör och musiker, dragspelare
 Sten Dalén (1905–1992), arkitekt
 Ulf Dahlén (född 1967), ishockeytränare och spelare
 Uno Dalén (1920–2006), lexikograf
 Viveca Dahlén (född 1946), skådespelare

Med annat uttal
 Cornelis van Dalen (1602–1665), nederländsk kopparstickare
 Magnar Dalen (född 1963), norsk längdåkningstränare

Se även 
 Rederiet, svensk TV-serie.

Källor

Svenska efternamn